Micro Channel Architecture
Mediteranska šahovska asocijacija
Maritime and Coastguard Agency, UK
Ministarstvo korporativnih poslova Republike Indije, Ministry Of Corporate Affairs
Monte-Carlo Aesthetics
Medical Center of the Americas
Museum of Contemporary Art